Ланьсиньская железная дорога ( (ЛаньСинь ТеЛу), дословный перевод — Ланьчжоу-Синьцзянская железная дорога) — железная дорога в Китае, соединяющая Синьцзян-Уйгурский автономный район с остальной территорией Китая.

Участок от Ланьчжоу (самая восточная точка) до Урумчи имеет длину 1903,8 км, а дополнительная (северная) ветка к Джунгарским воротам — 477 км. Самая западная станция северной ветви — Алашанькоу, соединена со станцией Достык, которая расположена в Казахстане. Южная же ветвь идёт до Кашгара.

Ланьсиньская железная дорога является участком второго евро-азиатского континентального моста, который тянется от восточного Китая до Роттердама в Голландии. Часть ж/д проходит по древнему Шёлковому пути.

Дорога была построена Китайской железнодорожной строительной корпорацией. Первый участок (до Урумчи) был начат в 1952 и закончен в 1962 году. Ветка в Казахстан была построена в конце 1980-х, соединение с Казахстанской железной дорогой произошло 12 сентября 1990 года. После постройки 20-километрового тоннеля Ушаолин в 2006 году ж/д от Ланьчжоу до Урумчи полностью двухпутная.

Маршрут 
Населённые пункты и расстояние в километрах:

См. также 
 Южно-Синьцзянская железная дорога

Ссылки 
 Government White Papers — The Economic Development of Xinjiang After the Founding of New China

Железные дороги Китая
Транспорт провинции Ганьсу
Транспорт Синьцзян-Уйгурского автономного района